

Sigle 
 Serial Management Protocol – protocollo di trasporto Serial Attached SCSI per gestire gli espansori SAS
 Symmetric multiprocessing – Sistema multiprocessore simmetrico

Codici 
 SMP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stockholm (Papua Nuova Guinea)
 smp – codice ISO 639-3 della lingua samaritana

Religione 
 S.M.P. – sigla della Società Portoghese per le Missioni, società di vita apostolica